Трахинянки — жительницы местности и древнего города в Фессалии Трахина, принадлежавших дорийским .
 «Трахинянки» (V век до н. э.) — трагедия Софокла.

См. также 
 Троянки

Примечания